Shu Mai es un personaje de ficción de la serie cinematográfica de la Guerra de las Galaxias.

Shu Mai era una mujer gossam nativa de Castell. Presidenta del Gremio de Comercio (Commerce Guild en inglés). Mantenía relaciones con la República Galáctica y con los separatistas a un mismo tiempo durante la batalla de Geonosis. Tiempo después, ya adentradas las Guerras Clon, rompió relaciones con la República y prestó por completo sus ejércitos de droides araña para los sombríos intereses de los separatistas confederados. En la batalla de Geonosis ya habían luchado un gran número de estos droides araña, siendo derrotados y destruidos por los clones. Siempre era acompañada por su fiel servidora, Cat Miin.

Historia 
Shu Mai fue una figura política importante entre su especie, los gossam, ella creció con gran facultad para las matemáticas y finanzas además de ser muy persistente y meticulosa, ella empezó trabajando en su propio gobierno burocrático y sin futuro pero poco a poco comenzó a mostrar extraordinarias habilidades salvando empleos, pactando tratos y representando a sus socios poco a poco fu subiendo de puesto hasta ser una de las cabezas más importantes del gobierno del planeta Castell. También era muy bien vista ya que en su cultura tener un cuello largo y tener adornos y elegancia era un signo de gran influencia y poder entre los demás. En estos tiempos Castell como muchos otros sistemas estaban sumergidos en una crisis causada por parte de la república lo cual enfurecía a Shu Mai y deseaba que ella y su gente pudieran darle la espalda a la república también. Con maniobras estratégicas adquiriendo poco a poco sistemas baratos y recursos fue sacando a Castell de sus deudas y eliminando a los funcionarios menos eficientes. Pacto y unió a Castell al Gremio de Comercio, el cual competía con la Federación de Comercio, ella tuvo que contratar cazarrecompensas para asesinar a varios rivales y oponentes que se oponían en su misión. Después de unos cuantos años, Shu Mai se convirtió en un icono para su pueblo y desde entonces comenzó a vestir de rojo, azul y dorado y cuando tuvo el suficiente poder económico se convirtió junto con su planeta Castell en la principal cabeza del gremio. Y cuando su gobierno y planeta dejaron de depender de la república comenzó a romper alianzas con sistemas y compañías leales a la república insultando y prometiendo un castigo a todos ellos que les dieron la espalda, era muy conocida por hablar muchas palabras obscenas en contra de sus enemigos y por lo tanto la república frente a su pueblo.
Un día recibió una misteriosa llamada del Conde Dooku para unirse al movimiento separatista pero ella no aceptó, finalmente poco a poco se enteraba de que los separatistas no era un grupo de revolucionarios sino una oportunidad para contar la mayor fuerza de la galaxia así en secreto contactaba a Dooku. En el planeta Geonosis apoyo a la confederación y también conoció a sus futuros colaboradores, donde casi todos los demás líderes separatistas le desagradaron, excepto San Hill al cual le cayó muy bien, pero aun así sabía que si se retiraba podría peligrar su vida, así firmó el tratado de los separatista y presto miles de droides y con gran pesimismo observó su primera derrota frente a la república en las tierras geonosianas.
Después de ello escapo del planeta desértico junto con los otros y su asistente y amiga, Cat Miin, y comenzó a prestarle más atención a su propio planeta, pero esta vez lo abasteció con nuevas tecnologías de los demás líderes. A ella no le agradaba mucho salir muy lejos de sus territorios así que muchas veces estaba presente en las reuniones y conferencias separatistas por medio de hologramas. Poco a poco, además de San Hill, se hizo muy amiga del virrey Nute Gunray y la rivalidad de sus colegas hacia ella disminuyó ya que el Virrey constantemente daba miles de droides de batalla para proteger las naves comerciales y sistemas poseídos por Shu Mai. Después de largos tiempos de guerra Shu Mai decide descansar en su mansión en Felucia, junto con Cat Miin, pero ella observó dos trabajadores muy extraños quienes mando capturar y para sus sorpresa eran caballeros jedi espiándola, ella tuvo gran pánico y contacto a su amigo Gunray para advertirle que la república estaba más cerca de ellos de lo que pensaban. El virrey recibió el mensaje en una mecano silla pero lo ignoro sin preocuparse por ella, así Shu Mai contacto a Dooku quien le informó que tomaría medidas extremas y en su desesperación dijo tratar de envenenar el agua de Felucia. Lo cual preocupó a Dooku y le informó a su maestro Palpatine(Darth Sidious) quien de inmediato solicitó en el senado una propuesta de no alterar el ecosistema de Felucia y mando tropas y jedis para impedir el plan de los separatistas ante esto Shu Mai huyó inmediatamente y sospechó de Dooku y su posible relación con la república. En los últimos años de la guerra ella junto con sus demás socios separatistas tenían un gran odio hacia el General Grievous, y junto con el virrey Gunray expreso su pesimismo y que la causa separatista estaba eminentemente perdida ya que estaban muy apartados de todo aquello por lo que lucharon en el lejano planeta de Utapau oprimido por Grievous para ellos, sin embargo Dooku y Grievous les informaron que la hora del ataque final estaba cerca y que tendrían no solo su revancha sino la pieza más importante de toda la república, el Canciller Palpatine sería secuestrado. Unas horas después de la estrategia fueron avisados que el canciller había sido capturado, Coruscant, la capital de la república, estaba asediada así fue como los separatistas celebraron y planearon sus próximos movimientos con el cautivo canciller, sin embargo cuando todos esperaban ver al General Grievous y el Conde Dooku con Palpatine capturado solo observaron que Grievous había sido el único sobreviviente de un asedio de millones de droides y soldados. Finalmente ella, Cat Miin y los demás líderes separatistas fueron bruscamente manipulados y forzados a ir más lejos aún por su protección a las lejanas y temerarias tierras volcánicas de Mustafar.

Finalmente, ella muere en Mustafar, junto con Cat Miin, tras la llegada de Darth Vader, en la última reunión del Consejo Separatista. Cuando Vader comienza a acabar con los separatistas, Shu Mai ve cómo su amiga muere asesinada y luego al ver que Vader se acercaba a ella le rogó por piedad, el sith sin pensarlo dos veces la decapitó, acabando con el Gremio de Comercio.

Personajes de Star Wars

en:Shu Mai